Нейплс () — город, расположенный в округе Коллиер (штат Флорида, США) с населением в 21 653 человека по статистическим данным переписи 2007 года.

Экономика 
В городе находится штаб-квартира радиокомпании Beasley Broadcast Group.

География 
По данным Бюро переписи населения США город Нейплс имеет общую площадь в 37,3 квадратных километров, из которых 31,16 кв. километров занимает земля и 6,16 кв. километров — вода. Площадь водных ресурсов округа составляет 16,51 % от всей его площади.

Город Нейплс расположен на высоте 1 метр над уровнем моря.

Демография 
По данным переписи населения 2007 года в городе проживало 21 653 человека, 6568 семей, насчитывалось 10 803 домашних хозяйств и 16 956 жилых домов. Средняя плотность населения составляла около 673,2 человека на один квадратный километр. Расовый состав по данным переписи распределился следующим образом: 62,50 % белых, 14,6 % — чёрных или афроамериканцев, 0,12 % — коренных американцев, 0,33 % — азиатов, 0,02 % — выходцев с тихоокеанских островов, 2,07 % — представителей смешанных рас, 0,30 % — других народностей. Испаноговорящие составили 22,2 % от всех жителей города.

Из 10 803 домашних хозяйств в 10,9 % — воспитывали детей в возрасте до 18 лет, 53,8 % представляли собой совместно проживающие супружеские пары, в 5,0 % семей женщины проживали без мужей, 39,2 % не имели семей. 34,0 % от общего числа семей на момент переписи жили самостоятельно, при этом 20,1 % составили одинокие пожилые люди в возрасте 65 лет и старше. Средний размер домашнего хозяйства составил 1,92 человек, а средний размер семьи — 2,38 человек.

Население города по возрастному диапазону по данным переписи 2000 года распределилось следующим образом: 10,9 % — жители младше 18 лет, 2,3 % — между 18 и 24 годами, 14,5 % — от 25 до 44 лет, 30,0 % — от 45 до 64 лет и 42,3 % — в возрасте 65 лет и старше. Медианный возраст жителей составил 61 год. На каждые 100 женщин в городе Нейплс приходилось 86 мужчин, при этом на каждые сто женщин 18 лет и старше приходилось 83,9 мужчин также старше 18 лет.

Медианный доход на одно домашнее хозяйство в городе составил 71 553 доллара США, а медианный доход на одну семью — 102 262 доллара. При этом мужчины имели медианный доход в 86 092 доллара США в год против 30 948 долларов дохода у женщин. Доход на душу населения в городе составил 61 141 доллар в год. 3,1 % от всего числа семей в округе и 5,9 % от всей численности населения находилось на момент переписи населения за чертой бедности, при этом 15,1 % из них были моложе 18 лет и 3,3 % — в возрасте 65 лет и старше.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 City of Naples Government
 Collier County Government
 Naples Philharmonic Center for the Arts
 Naples Players Community Theatre
 Theatre Zone Equity Theatre Company
 Naples Community
 Naples Botanical Garden
 Naples Zoo at Caribbean Gardens
 Naples Daily News — Newspaper of Record
 

Города Флориды
Города округа Коллиер